Custingophora är ett släkte av svampar. Custingophora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Custingophora